Банок има више значења:
 Округ Банок (Ајдахо)
 Банок (Охајо)